Andrzej Kulig (ur. 1932) – polski patomorfolog, profesor dr hab. nauk medycznych
 Andrzej Kulig (ur. 1955) –  polski inżynier inżynierii środowiska, profesor Politechniki Warszawskiej

Zobacz też